La Coppa del Presidente degli Emirati Arabi Uniti 2017-2018 è stata la trentanovesima edizione della competizione a cui partecipano le migliori 26 squadre degli Emirati Arabi Uniti.

La squadra che si aggiudica il trofeo ha la possibilità di partecipare alla fase a gironi della AFC Champions League 2019.

Fase a Gironi
Alla Fase a Gironi hanno preso parte le 12 squadre della UAE Second Division e le prime due classificate di ciascuno dei gironi ottiene la qualificazione alla fase finale della competizione.
Le quattro squadre che hanno ottenuto il pass per la fase finale sono state: Al-Fujairah SC, Al-Urooba, Ittihad Kalba e Baniyas SC

Fase Finale

Tabellone

Finale

Collegamenti esterni 
 

2018